Шатилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шатилово — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Шатилово — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Шатилово — село в Краснозоренском районе Орловской области.
 Шатилово — посёлок в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Шатилово — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Шатилово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Шатилово — село в Рассказовском районе Тамбовской области.